Ел Патол има више значења:

 Ел Патол (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Патол (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Патол (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Патол (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Патол (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику